Jelisić ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Jelisic (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Goran Jelisić (* 1968), bosnischer Kriegsverbrecher
 Nikola Jelisić (* 1994), bosnischer Fußballspieler